Jarzembowski ist der Name von

 Georg Jarzembowski (* 1947), deutscher Politiker
 Janusz Jarzembowski (1933–1961), polnischer Sprinter

siehe auch:
 Jarzebowski